Carolina Märklin, née le 13 mars 1826 en Ludwigsburg, Allemagne sous le nom de Carolina Friederika Hettich, et décédée le 2 décembre 1893, est une femme d'affaires et entrepreneuse allemande. Depuis l'accident mortel de son premier mari en 1866, elle était la propriétaire, l'unique directrice et la patronne du fabricant international de jouets Märklin, aujourd'hui particulièrement connu pour ses trains miniatures.

Biographie 

Carolina Hettich est née en 1826 à Ludwigsburg, en Allemagne. Elle y a grandi et fréquenté l'école.

En 1858, Carolina Hettich fait la connaissance de l'entrepreneur Theodor Friedrich Wilhelm Märklin (1817-1866), alors fraîchement veuf. Un an plus tard, en 1859, Theodor Friedrich Wilhelm Märklin et Carolina se marièrent, portant à partir de ce moment-là le nom de Märklin. La même année, l'entreprise du couple commença à produire activement des jouets et connut un succès grandissant. Au cours des années suivantes, Carolina se chargea de nombreux voyages d'affaires à l'étranger pour vendre la marchandise. En plein développement de l'entreprise, Theodor Friedrich Wilhelm Märklin mourut inopinément dans un accident à l'âge de 49 ans. Depuis cette date, Carolina était propriétaire, seule directrice et chef de l'entreprise. En 1868, Carolina a épousé son deuxième mari, Julius Eitel, qui était employé dans son entreprise. Ce dernier a contribué au sauvetage de l'entreprise. Leur mariage étant très fragile, Julius Eitel se suicida en 1886. Deux ans plus tard, elle céda l'entreprise à ses fils Eugen et Carl.

Carolina Märklin est décédée le 2 décembre 1893 à l'âge de 68 ans.

Sources

Notes et références 

Entrepreneur allemand
Naissance en mars 1826
Décès en décembre 1893
Décès à 67 ans